Rio Cachoeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Santo Antônio (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -12,77, long -41,27), 
 Rio Cachoeira (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -26,58, long -50,77), 
 Rio Cachoeira (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,39, long -48,72), 
 Rio Cachoeira (vattendrag i Brasilien, São Paulo), 
 Rio Cachoeira (vattendrag i Brasilien, Bahia), 
 Rio Cachoeira (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,60, long -50,74), 

Robotskapade Brasilienförgreningar